

Le rio Ivaí est un cours d'eau du Paraná
 Le rio Ivaí est un cours d'eau de l'État du Rio Grande do Sul

Homonymie de toponyme